Владимир Малахов може да се отнася за:

 Владимир Малахов (р. 1955) – руски футболист
 Владимир Малахов (р. 1968) – руски балетист
 Владимир Малахов (р. 1968) – руски хокеист
 Владимир Малахов (р. 1980) – руски шахматист и физик